Sobrado puede referirse a:

Arquitectura 
 Sobrado (arquitectura) (del latín: superadditum, "añadido encima"), sinónimo de desván.
 Sobrado (edificio), tipo de edificación con dos o más pisos con una superficie construida relativamente grande.

Lugares

Brasil 
 Sobrado (Paraíba), municipio del estado de Paraíba en la Región Nordeste.

España 
 Sobrado (Arzúa), aldea española de la parroquia de Villadavil, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Sobrado (La Coruña), municipio español de la provincia de La Coruña, Galicia.
 Sobrado (León), municipio y localidad española de la provincia de León, Castilla y León.
 Sobrado (Puebla de Trives), parroquia española del municipio de Puebla de Trives, provincia de Orense, Galicia.
 Sobrado (Tineo), parroquia española del municipio de Tineo, Asturias.

Portugal 
 Sobrado (Castelo de Paiva), freguesia portuguesa del municipio de Castelo de Paiva, distrito de Aveiro.
 Sobrado (Valongo), antigua freguesia portuguesa del municipio de Valongo, distrito de Oporto.
 Campo e Sobrado, freguesia portuguesa del municipio de Valongo, distrito de Oporto.
 Sobrado e Bairros, freguesia portuguesa del municipio de Castelo de Paiva, distrito de Aveiro.

Miscelánea 
 Sobrado (pastor), clase de pastor.